Ви́ктор Па́влович Ста́риков (род. 26 декабря 1955 года) — «Почётный гражданин города Нижний Тагил», «Почётный Высокогорец», отличник физической культуры, один из олимпийских факелоносцев в Эстафете олимпийского огня, на кануне открытия зимних Олимпийских Игр в городе Сочи в 2014 году. Педагог дополнительного образования по футболу и хоккею в МБУ ДО ДДТ Ленинского района СП «Мечта».

Биография 
Родился 26 декабря в 1955 году в Нижнем Тагиле. Родители: Мама Нина Николаевна ещё ребёнком, в 11 лет, во время ВОВ уже работала в мастерской, где девочки и девушки приходили и вязали тёплые носки для солдат, находящихся на фронте. Отец Павел Саввич во время войны, в 16 лет работал на ВМЗ, токарем. Изготавливал корпусы снарядов, вытачивал их на токарном станке.

Учился в школе № 10, с 1 по 10 класс. Принимал активное участие в школьных спортивных мероприятиях.

В 1972 году поступил в ПТУ № 56 и успешно освоил профессию «Помощник машиниста паровоза и тепловоза», принимал активное участие в спортивной жизни училища и закончил учёбу в 1974 году. Позже в учебном заведении, на доске почёта, вывесили портрет Старикова Виктора Павловича, как выпускника, которым гордятся.

С 1974 года по 1977 год проходил службу на тихоокеанском военно-морском флоте на острове Русский. За время службы успешно освоил профессию радиотелеграфист и стал отличником боевой и политической подготовки. Во время службы также не расставался со спортом и участвовал во многих спортивных состязаниях, между воинскими частями, например, такими как: гребля на шлюпках, перетягивание каната, футбол и легкоатлетические соревнования.

По возвращении со службы пошёл работать на предприятие железнодорожного транспорта в ОАО «ВГОК» по своей профессии, затем перешёл в вагонный цех на должность осмотрщика-ремонтника вагонов. За время работы показал себя грамотным, квалифицированным специалистом по ремонту и эффективному обслуживанию вагонов. Был наставником молодёжи, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни предприятия, был физоргом цеха. Непрерывно отработал на производстве 35 лет. Виктор Павлович неоднократно признавался «Лучшим по профессии». В 2006 году было присвоено звание "Почётный Высокогорец"и его портрет был занесен на доску почета ОАО «ВГОК».

В 1978 году одновременно с работой на ОАО «ВГОК» стал работать общественным тренером с подростками в квартальном клубе «Мечта», в котором занимались дети из Ленинского района города Нижний Тагил. В первый год занятий команда под руководством Виктора Павловича заняла второе место в городском турнире «Золотая шайба», а через год стала чемпионом в областном турнире «Золотая шайба».

Воспитанники «Мечты», под руководством Виктора Павловича становились (на ноябрь 2020 г.):

«Мечта» — единственный клуб в России который 10 лет подряд добивался права участвовать во Всероссийских финалах турнира «Золотая Шайба», куда попадают только лучшие из лучших.

За 42 года работы Виктора Павловича в «Мечте» клуб не раз признавался лучшим в городе и Свердловской области, за значительные успехи в организации физкультурно — массового, оздоровительного и патриотического воспитания детей и подростков по месту жительства. За эти годы школу «Мечты» прошло более 2000 юных тагильчан.

Клуб «Мечта» известен не только в городе, области и России, но и за рубежом. Начиная, с 2008 года стало уже доброй традицией, что студенческая хоккейная команда из Канадского города Ванкувер, приезжает в «Мечту», для проведения мастер — классов по хоккею, для детей и товарищеских встреч. В 2020 году они уже в седьмой раз посетили Нижний Тагил с дружеским визитом.

Среди воспитанников клуба «Мечта», которые достигли высоких результатов в спорте, есть спортсмены профессионалы Российского и международного уровня.

Так, например, Вадим Хлопотов — призёр молодёжного чемпионата мира по хоккею 2004 года. Роман Моргунов — игрок сборной Болгарии по хоккею, в составе которой, в 2005 году, на чемпионате мира, в группе С (цэ), был признан лучшим защитником. Виталий Ситников, Евгений Орлов, Денис Цуканов, Артём Захаров, Олег Колесников, Никита Титов игроки команд мастеров по хоккею. Альбина Аюпова в 2012 году капитан молодёжной сборной Свердловской области по хоккею, кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом.

Сергей Сергеев, бывший игрок молодёжной сборной РСФСР по футболу, участник Евро кубков, игрок команд мастеров «Уралмаш» Екатеринбург, «Ротор» Волгоград. Степан Мельников — вице-чемпион России по мини — футболу среди молодёжных команд. Юрий Коломыц и Андрей Корчёмкин игроки команд мастеров по футболу.

Многие воспитанники Виктора Павловича пошли по его стопам и сегодня тоже работают с детьми. Сергей Сергеев, Андрей Корчёмкин, Семён Мишарин, Евгений Байкузин, Руслан Усманов, Андрей Стариков, Антон Трофимов, Александр Круглов, Данил Секерин. Своим опытом работы Виктор Павлович щедро делится с молодыми педагогами.

Также среди выпускников Виктора Павловича есть известные, уважаемые люди. Первый заместитель главы Администрации города Нижний Тагил Горячкин Вячеслав Алексеевич. Сметанников Михаил Витальевич, подполковник полиции в отставке. Миронов Константин Владимирович начальник Доменного цеха ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

На сегодняшний день — 09. 11. 2020 г. Виктор Павлович и сейчас продолжает тренировать воспитанников клуба «Мечта». Принимает активное участие в областных и городских научно — практических конференциях и семинарах. Постоянно учится необходимому как для себя, так и в работе, предмету — педагогике, в том числе и на курсах повышения квалификации.

Семья 
Сын — Сергей Викторович, 

Сын — Андрей Викторович, тренер по хоккею и футболу

Дочь — Ксения Викторовна, тренер по художественной гимнастике, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике. 

Сын — Мирослав Викторович, спортсмен-лыжные гонки
.

Награды и звания 
В 1981 году в качестве поощрения за хорошую работу, как лучшего тренера — общественника, Виктор Павлович был награждён поездкой в Монреаль, на розыгрыш кубка Канады, по хоккею, среди сильнейших команд мира, в составе советской делегации болельщиков.

Виктор Павлович неоднократно награжден дипломами ЦК ВЛКСМ;

В 1985 году награждён почетным знаком Свердловского обкома ВЛКСМ «Лучшему тренеру-общественнику Свердловской области»;

В 1989 году награждён почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта»;

В 1996 году награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта»;

В 1996 году вручена грамота от комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Свердловской области;

В 1998 году было вручено Благодарственное письмо от правительства Свердловской области;

В 2000 году получил Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской области;

В 2001 году стал лауреатом премии главы города;

В 2001 году вручена грамота от Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и воспитание подрастающего поколения;

В 2006 году награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;

В 2006 году присвоено звание «Почётный Высокогорец»;

В 2006 г. постановлением главы города Нижний Тагил, Диденко Н. Н., присвоено звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил»", за большой личный вклад в развитие физического, нравственного и патриотического воспитания детей и подростков по месту жительства, популяризацию массового спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни;

В 2014 году вручена грамота Всероссийского клуба «Золотая шайба»;

В 2017 году награждён дипломом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, за 1 место в областном этапе Всероссийского смотра — конкурса, в номинации Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства;

В 2017 году вручён диплом Министерства спорта Российской Федерации, за участие во Всероссийском смотре — конкурсе, среди организаторов физкультурно-спортивной работы;

В 2020 году награждён золотым знаком «ГТО».

Примечания

Ссылки 
 Факелоносцы от Свердловской области
 https://school-mechta.wixsite.com/mechta
 http://lddt.ucoz.site/index/osnovnye_svedenija/0-5 

Хоккейные тренеры СССР
Футбольные тренеры СССР
Почётные граждане Нижнего Тагила